European Champions League 2005–2006 i volleyboll spelades mellan 18 oktober 2005 och 19 mars 2006. Det var den 46:e upplagan av turneringen och 12 klubblag från CEV:s medlemsförbund deltog. Pallavolo Sirio Perugia vann tävlingen för första gången genom att besegra RC Cannes i finalen. Victoria Ravva utsågs till bästa spelare, medan Neslihan Demir var främsta poängvinnare.

Deltagande lag

Gruppspelsfasen

Grupper

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Spel om semifinalplatser

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag
 Volley Bergamo
 RC Cannes‎ 
 Vakıfbank GS
 Pallavolo Sirio Perugia

Slutspelet
Slutspelet genomfördes i Palais des Victoires, Cannes, Frankrike under helgen 18/19 mars.

Spelschema

Resultat

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar
Officiell webbplats 

Sportåret 2005
Sportåret 2006
CEV Champions League
Volleybollsäsongen 2005/2006